Der TEB BNP Paribas İstanbul Cup 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Istanbul. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2016 und fand vom 18. bis 24. April 2016 statt.

Absagen 
Aufgrund der angespannten Sicherheitslage durch die letzten Terroranschläge in der Türkei (Bombenanschlag in Ankara am 17. Februar 2016, Bombenanschlag in Ankara am 13. März 2016, Bombenanschlag in Istanbul am 19. März 2016), hatte es die WTA den gemeldeten Spielerinnen erlaubt, sich von dem Turnier wieder abzumelden, ohne dafür bestraft zu werden. Zusätzlich erhielten die Spielerinnen die Möglichkeit, sich kurzfristig bei einem anderen Turnier einzuschreiben.

Die folgenden Spielerinnen hatten hiervon Gebrauch gemacht:
 Wiktoryja Asaranka
 Irina Falconi
 Lucie Hradecká
 Camila Giorgi (spielt nun die Qualifikation in Stuttgart)
 Laura Robson (spielt nun die Qualifikation in Stuttgart)

Qualifikation 
Die Qualifikation für den TEB BNP Paribas İstanbul Cup 2016 fand am 16. und 17. April 2016 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Istanbul